Сан-Фелипе-Орисатлан ()  —   муниципалитет в Мексике, входит в штат Идальго. Население — 38 472 человека (на 2005 год).

История 
Город основан в 1870 году.

Ссылки 

Муниципалитеты Идальго